Андроники — название населённых пунктов:

Россия 
 Андроники — село в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Андроники — село в Корюковском районе Черниговской области.